Betlehemskyrkan kan syfta på:

Betlehemskyrkan, Göteborg 
Betlehemskyrkan, Karlstad
Betlehemskyrkan, Kristinehamn
Betlehemskyrkan, Malmö
Betlehemskyrkan, Stockholm 
f.d. Betlehemskyrkan, Sundbyberg
Betlehemskyrkan, Sundsvall
Betlehemskyrkan, Örebro
Skandinaviska sjömanskyrkan i Antwerpen

Se även
Födelsekyrkan – i Betlehem

Vanliga namn på kyrkor och kapell inom väckelserörelsen